Afşaroğlu est un nom propre turc.

Étymologie 
Afşaroğlu est un patronyme turc composé de Afşar qui désigne un des peuples turcs les plus répandus en Iran, les Afchars (en graphie francisée) et de oğlu, suffixe à valeur patronymique turc qui signifie « fils de », accusatif de oğul, « fils ». Afşaroğlu signifie donc « fils de l'Afchar ». Cette construction est à rapprocher de Kürtoğlu et Türkoğlu, autres patronymes turc qui signifient « fils du Kurde » et « fils du Turc ».

Prénom 
 est devenu un prénom masculin turc notamment porté par :
 , (1939-), philosophe, poète et écrivain azerbaïdjanais d’origine turque.

Patronyme

Afşar 
Afşar est également un patronyme turc notamment porté par :
  (1936-2011), chanteuse, écrivaine et actrice turque.

Enfin,  est un toponyme turc.

Afşaroğlu 

 Mustapha Afşaroğlu (1994-), footballeur turc.

Variante 
Avşar est une variante d’Afşar. Avşaroğlu est une variante de Afşaroğlu.
 Hülya Avşar, chanteuse, actrice, femme d’affaires et joueuse de tennis turque.

Références 

Patronyme turc